Наби́ль Бентале́б (, ; 24 ноября 1994, Лилль, Франция) — алжирский и французский футболист, полузащитник клуба «Анже» и сборной Алжира.

Набиль родился во Франции, обучался в академии «Лилля», затем отправлялся на стажировку в бельгийскую команду «Мускрон», так как был признан скаутами «фиалок» слишком слабым и неподготовленным. В 2010 году Бенталеб пополнил ряды клуба «Дюнкерк», откуда был выкуплен лондонским «Тоттенхэмом».

Клубная карьера 
Набиль родился во французском городе Лилль в семье выходцев из Алжира. В детстве поступил в академию местной команды «Лилль», обучался здесь три года, после чего переехал в Бельгию. Как затем вспоминал футболист, из французской команды его буквально выкинули, заявив, что он не подходит их требованиям.

Пройдя годовую стажировку в академии бельгийского клуба «Мускрон», Набиль вернулся в родную Францию, где попал в «Дюнкерк». После двух лет в молодёжке этой команды, Набиль принял решение отправиться в Англию для того чтобы подписать контракт с одним из лондонских клубов. При этом он не знал наверняка, какая из команд решиться брать его. Первым претендентом на полузащитника выступила команда «Бирмингем Сити». В это же время к агенту алжирца обратились представители «Тоттенхэма», которые предложили ему привести его на просмотры на «Уайт Харт Лейн». Набиль сумел произвести должное впечатление на скаутов «шпор» и был принят в молодёжную команду. В течение сезона 2012/13 сыграл за «шпор» 14 матчей и забил 5 голов, за что удостоился первого профессионального контракта, заключенного до 2018 года..

Накануне сезона 2013/14 отправился в предсезонное турне вместе с первой командой. В этом сезоне алжирец перемещался то в основную, то в резервную команду «шпор». 22 декабря 2013 года Бенталеб впервые попал в заявку на матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». Он дебютировал на 50-й минуте, выйдя на замену Муссе Дембеле на позиции центрального полузащитника. 4 января 2014 года футболист впервые вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» в матче Кубка Англии против лондонского «Арсенала». Затем в игре против «Кристал Пэласа» Бенталеб был признан игроком матча. 20 февраля алжирец дебютировал в еврокубках: он вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Лиги Европы против украинского «Днепра». Всего отыграл в первом сезоне 15 матчей, голов не забил.

25 августа 2016 года, Бенталеб перешёл в «Шальке 04» на правах аренды до конца сезона. Боссы «горняков» были впечатлены игрой алжирского хавбека и приняли решение выкупить его контракт на постоянной основе. Сумма сделки не разглашалась. В марте 2019 года был переведён в молодёжную команду клуба по дисциплинарным причинам.

21 января 2020 года Набиль перешёл в «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды до конца сезона 2019/2020. Бенталеб дебютировал за «сорок» в матче против «Оксфорд Юнайтед», который закончился вничью со счётом 0:0 в четвёртом раунде Кубка Англии. По окончании сезона алжирец вернулся в расположение «Шальке».

Международная карьера 
Имел возможность выступать за сборные Франции и Алжира. В 2012 году получил приглашение в стан французской юношеской команды, с которой отыграл товарищеский поединок против сборной Германии (0:3). В январе 2014 года наставник «Тоттенхэма» Тим Шервуд предложил «заиграть» футболиста в сборной Англии, однако по правилам это было невозможно.

15 февраля Бенталеб объявил о своём решении выступать за команду исторической родины — Алжир. Главный тренер африканской сборной Вахид Халилходжич вызвал полузащитника на товарищеский матч со Словенией, и 5 марта Бенталеб дебютировал в команде, проведя на поле все 90 минут.

В июне 2014 года включён тренером Вахидом Халилходжичем в состав сборной для участия в финальном турнире Чемпионата мира 2014. На турнире принял участие в трёх матчах — играх группового турнира против Бельгии, Кореи и России. Дошёл со Сборной Алжира до 1/8 финала Чемпионата Мира.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Анже»

Футболисты Франции
Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Шальке 04 II»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Анже»